Rada Starszych może odnosić się do:
 Geruzja / Rada Starszych (Grecja) (stgr.  gerousía) – w starożytnej Sparcie, główny organ władzy w oligarchii spartańskiej
 Rada Starszych (Francja) (fr. Conseil des Anciens) – izba wyższa francuskiego parlamentu podczas Dyrektoriatu (1795–1799)